

Pessoas 
Mediunidade, alegada comunicação entre humanos e espírito, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence

Arte e entretenimento 
The Medium, filme ítalo-americano de 1951
Medium, série de televisão americana da NBC
Medium, plataforma de publicação de blog fundada por Evan Williams
The Medium, jogo eletrônico de horror, lançado em 2021
''Medium (site), site dos Estados Unidos da América

Desambiguação